Resultados do World Rally Championship de 1997

Pontos

Provas 

Campeonato Mundial de Rali